Барбоскіни на дачі(рос. Барбоскины на даче)-російський повнометражний мультфільм студії "Мельніца" за підтримки компанії"СТВ". Заснований на популярному серіалі "барбоскіни".Прем'єра відбулася 24 грудня 2020 року.

Синопсис
Роза, Ліза, Гена, Дружок та Малюк відправляються на літні канікули на дачу зі своїм дідусем. Вони гарно живуть та веселяться, доки не помічають, що поруч з ними живуть котики, які стають для них конкурентами. І тепер лише індіанець  Малюк може помирити своїх братів і сестер з котиками.

У ролях
 Ксенія Бржезовська-Малюк
 Юлія Зоркіна-Дружок,бабуся Пушка
 Марія Цвіткова-Овсянникова-Роза
 Михайло Черняк-Гена
 Катерина Гороховська-Ліза
 Вадим Бочанов-Дідусь
 Максим Сергіїв-Тімоха
 Валерій Смікалов-Димок
 Іван Чабан-Пушок

Наступна частина
25 серпня 2022 року вийшла друга частина  "Барбоскіни Team"

Анімаційні фільми 2020
Мультфільми Росії